Dinocephalosaurus orientalis — вид базальных архозавроморф из семейства Dinocephalosauridae, единственный в роде Dinocephalosaurus. Известен по ископаемым остаткам из отложений анизийского яруса (средний триас) в Китае.

История изучения 

Голотип Dinocephalosaurus (образец IVPP V13898) был найден в 2002 году в триасовых отложениях геологической  в провинции Гуйчжоу в Китае (в районе Yangjuan Village, Xinmin District, Panxian County). Образец представлен почти полным черепом без левой части челюсти и несколькими сочленёнными шейными позвонками. Род Dinocephalosaurus и виду D. orientalis научно описал китайский палеонтолог Чунь Ли через год после обнаружения образца; описание было опубликовано в декабре 2003 года в журнале Acta Geologica Sinica. В той же формации был обнаружен экземпляр IVPP V13898, представленный почти полным скелетом без хвоста. В 2014 году отложения, где были обнаружены образцы, продатировали возрастом в 244 ± 1,3 млн лет (для чего применялся уран-свинцовый метод).

После описания вида образцы  D. orientalis были обнаружены также на местонахождении Люопиг, в отложениях, которые, по данным биостратиграфии конодонтов и предварительного радиометрического датирования, сформировались около 245—244 млн лет назад.

Описание 

Жил в мелководных морях, питался рыбой и головоногими моллюсками. Обладал острыми зубами около 2 см в длину. Предположительно, являлся засадным хищником. Благодаря мутной воде его было трудно увидеть потенциальной жертве. Возможно, он атаковал с большого расстояния, перед атакой изгибая свою шею длиной 1,7 м и имеющую 25 позвонков. Затем он резко выпрямлял шею, одновременно раздвигая в стороны особые рёбра, растущие на шейных позвонках, расширяя шею и гася ударную волну, которая могла бы предупредить жертву.

В одном из образцов Dinocephalosaurus (LPV 30280) обнаружен эмбрион, из чего следует, что эти рептилии были живородящими.

Систематика 
Первоначально род Dinocephalosaurus был отнесён к семейству танистрофеид (Tanystropheidae) отряда проторозавров (Protorosauria). Приведённая ниже кладограмма отображает положение Dinocephalosaurus на филогенетическом древе проторозавров согласно анализу 2017 года:

В 2021 году Dinocephalosaurus и его ближайшие родственники (Protanystropheus и Pectodens) были выделены в собственное семейство Dinocephalosauridae, отнесённое напрямую к кладе архозавроморф (Archosauromorpha):

Примечания

Ссылки 
 Long-necked hunter found in China .
 New fossil sheds light on old mystery .
 Fossil suggests long neck made this reptile an effective predator .

†
†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2003 году